

Patronyme 

 Jean Baptiste Louis d'Audibert de Férussac (1745-1815), officier d'artillerie et géologue français ;
 André Étienne Justin Pascal Joseph François d'Audebert de Férussac (1786-1836) naturaliste français.

Voir aussi 
 , nom de deux anciennes communes françaises